Душки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Душки — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Душки — деревня в Горецком районе Могилёвской области.